

Geografia 
 Arenella – quartiere di Napoli
 Arenella – quartiere di Palermo
 Arenella – frazione del comune italiano di Siracusa in Sicilia
 Arenella – frazione del comune italiano di Zoagli in Liguria

Altro 
 Giovanni Arenella – partigiano, sindacalista e politico